2 miejscowości w Polsce: 
 Radusz – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy 
 Radusz – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Radusz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca
 Radusz – rekonstrukcja grodu łużyckiego sprzed 1000 lat